

Patronyme 
 Jean-Louis Olivier Mossel (1770-1848), général de brigade français ;
 Wim Mossel, karatéka néerlandais.

Toponyme 
 Mossel, localité de la commune de Bronckhorst, aux Pays-Bas
 Mossel, localité de la commune d'Ede, aux Pays-Bas
 Mossel, localité de la commune d'Ursy, en Suisse
 Mossel, localité secondaire de la commune de Gagnef, en Suède
 La Mossel, rivière de Moselle et du Bas-Rhin, affluent de la Moder et sous-affluent du Rhin

Sciences
 Mossel (Gélose) pour Bacillus cereus, (un milieu de culture utilisé en microbiologie)

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme